Кубок фінської ліги 2011 — 15-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на дві групи, потім вісім кращих команд проходять у плей-оф. Переможцем вдруге поспіль стала Гонка.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 18 січня до 15 березня 2011 року.

Група А 

|}
Результати

Група B 

|}
Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 березня 2011

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|23 березня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|2 квітня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 

2011
2011 у футболі